Braz Aparecido é um compositor de música popular brasileira.

Compositores de Minas Gerais